«Бенк оф Каліфорнія Стедіум» () — футбольний стадіон в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, домашня арена ФК «Лос-Анджелес».

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Providence Park на stadiumguide.com  

Стадіони США
Стадіони МЛС
Спортивні споруди Лос-Анджелеса